Thrun ist der Nachname folgender Personen:

 Hieronymus Truhn (1811–1886), deutscher Dirigent, Komponist und Musikschriftsteller
 Anna Marie Elisabeth Truhn (1838–1889), deutsch Theaterschauspielerin und Schriftstellerin, siehe Elise Bethge-Truhn